Reedy Creek (engl. ‚Schilfiger Bach‘) ist der Name folgender Fließgewässer:

in Kanada:
Reedy Creek (Pelican Creek), Manitoba
Reedy Creek (Sandcherry Creek), Ontario

in den Vereinigten Staaten:
Reedy Creek (Flat Creek), Alabama 
Reedy Creek (Pea Creek), Alabama 
Reedy Creek (Yellow Creek), Alabama 
Reedy Creek (Owens Creek), Alabama 
Reedy Creek (South Sauty Creek), Alabama 
Reedy Creek (Town Creek), Alabama 
Reedy Creek (Choctaw Lake), Alabama 
Reedy Creek (Bear Head Creek), Alabama 
Reedy Creek (Pigeon Creek), Alabama 
Reedy Creek (Canoe Creek), Alabama und Florida 
Reedy Creek (Sweetwater Creek), Alabama und Florida 
Reedy Creek (Reedy Lake), Florida 
Reedy Creek (Kettle Creek), Florida 
Reedy Creek (Callaway Creek), Florida 
Reedy Creek (Sutton Creek), Florida 
Reedy Creek (Morrison Spring Run), Florida 
Reedy Creek (Doc Tharpe Bay), Florida 
Reedy Creek (Bear Creek, Florida), Bay County 
Reedy Creek (Lake Jesup), Florida 
Reedy Creek (Hard Labor Creek, Florida), Washington County 
Reedy Creek (Cypress Lake), Florida 
Reedy Creek (Bear Branch), Florida 
Reedy Creek (Whithlacoochee River), Georgia 
Reedy Creek (Willacoochee River), Georgia 
Reedy Creek (Bear Creek, Terrell County, Georgia) 
Reedy Creek (Pendleton Creek, Toombs County), Georgia 
Reedy Creek (Pendleton Creek, Treutlen County), Georgia 
Reedy Creek (Tobesofkee Creek), Georgia 
Reedy Creek (Oconee River), Georgia 
Reedy Creek (Hard Labor Creek, Georgia), Walton County 
Reedy Creek (Alapaha River), Georgia 
Reedy Creek (Mule Creek), Georgia 
Reedy Creek (Bear Creek, Colquitt County, Georgia),  
Reedy Creek (New River), Georgia 
Reedy Creek (Pudding Creek), Georgia 
Reedy Creek (Satilla River), Georgia 
Reedy Creek (Little Satilla Creek), Georgia 
Reedy Creek (Kinchafoonee Creek), Georgia 
Reedy Creek (Bluff Creek), Georgia 
Reedy Creek (Turkey Creek), Georgia 
Reedy Creek (Gum Swamp Creek), Georgia 
Reedy Creek (Little Canoochee Creek), Georgia 
Reedy Creek (Brier Creek), Georgia 
Reedy Creek (Little River, Georgia), Taliaferro County 
Reedy Creek (Canoochee River), Georgia 
Reedy Creek (Soldier Creek), Idaho 
Reedy Creek (Lake Bogue Homo), Mississippi 
Reedy Creek (Etehomo Creek), Mississippi 
Reedy Creek (Tallahaga Creek), Mississippi 
Reedy Creek (Lobutcha Creek), Mississippi 
Reedy Creek (High Rock Lake), North Carolina 
Reedy Creek (Little Fishing Creek), North Carolina 
Reedy Creek (Rocky River), North Carolina 
Reedy Creek (Black Creek), North Carolina 
Reedy Creek (Yadkin River, Davie County), North Carolina 
Reedy Creek (Crabtree Creek), North Carolina 
Reedy Creek (Yadkin River, Davidson County), North Carolina 
Reedy Creek (Old Catawba River), North Carolina 
Reedy Creek (Little River, North Carolina), Randolph County 
Reedy Creek (Fork Creek), North Carolina 
Reedy Creek (Barnegat Bay), New Jersey 
Reedy Creek (Yachats River), Oregon 
Reedy Creek (Devil Fork Creek), South Carolina 
Reedy Creek (South Durbin Creek), South Carolina 
Reedy Creek (Beaverdam Creek), South Carolina 
Reedy Creek (Little Pee Dee River), South Carolina 
Reedy Creek (Buck Swamp), South Carolina 
Reedy Creek (Big Beavedam Creek), South Carolina 
Reedy Creek (Cuffytown Creek), South Carolina 
Reedy Creek (South Fork Obion River), Tennessee 
Reedy Creek (South Fork Holston River), Tennessee und Virginia 
Reedy Creek (Boone Lake), Tennessee 
Reedy Creek (Falling River), Virginia 
Reedy Creek (South Anna River), Virginia 
Reedy Creek (North Meherrin River), Virginia 
Reedy Creek (Roanoke River), Virginia 
Reedy Creek (Nottoway River), Virginia 
Reedy Creek (Kingsland Creek), Virginia 
Reedy Creek (Mattaponi River), Virginia 
Reedy Creek (Meherrin River), Virginia 
Reedy Creek (James River), Virginia 
Reedy Creek (Dan River), Virginia 
Reedy Creek (Little Kanawha River), West Virginia 

in Australien:
 Reedy Creek (Apsley River), Nebenfluss des Apsley River (Macleay River)
 Reedy Creek (Barcoo River), Nebenfluss des Barcoo River in Queensland, Australien.
 Reedy Creek (Bogie River), Nebenfluss des Bogie River in Queensland, Australien.
 Reedy Creek (Gilbert River), Nebenfluss des Gilbert River (Golf von Carpentaria) in Queensland, Australien.
 Reedy Creek (McLeod River), Nebenfluss des McLeod Rivers in Queensland. Australien.
 Reedy Creek (Nullagine River), Nebenfluss des Nullagine River in Westaustralien
 Reedy Creek (Ord River), Nebenfluss des Ord River (Cambridge Gulf) in Western Australia.

Reedy Creek ist der Name folgender Orte:

 Reedy Creek (Queensland), Vorort von Gold Coast, Australien
 Reedy Creek (Manitoba), Ort in Manitoba, Kanada
 Reedy Creek (North Carolina), Ort und Township in North Carolina, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Big Reedy Creek
 Little Reedy Creek